Lelapiidae är en familj av svampdjur. Lelapiidae ingår i ordningen Leucosolenida, klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lelapiidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Lelapiidae